Antonio je lahko:
 Antonio (osebno ime)
 Antonio (priimek)

Glej tudi 
 San Antonio (razločitev)